Wiedey steht für:

 Wiedey, ein orografisch rechter Nebenfluss des Ölbaches

Wiedey ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Wiedey (1854–1922), deutscher Opernsänger (Bassbariton)
 Ulla H’loch-Wiedey (1920–2002), deutsche Bildhauerin